«Замечательные географы и путешественники» (иногда — «Замечательные географы-путешественники») — научно-популярная книжная серия, издававшаяся в 1950—1980-е годы. Первоначально выходила в московском издательстве Географгиз. После его слияния в 1963 с другими издательствами, теперь в качестве специализированной редакции географической литературы, серия продолжала выходить уже под маркой нового издательства «Мысль» (Москва).

В 1938 году под редакцией выдающегося учёного и популяризатора географической науки Ю. М. Шокальского (1856—1940) вышел первый номер научно-популярного географического ежегодника «Глобус», предназначенного для детей среднего и старшего возраста. Один из разделов этого ставшего затем очень популярным издания назывался «Замечательные географы и путешественники». Это удачное название было в последующем использовано при разработке издания новой серии кратких очерков о жизни и деятельности знаменитых учёных-географов и исследователей.

В научной редакции серии с первых лет её издания принимали участие: член-корреспондент Академии наук СССР Н. Н. Баранский (1881—1963), доктор географических наук Э. М. Мурзаев (1908—1998), доктор географических наук К. А. Салищев (1905—1988), член-корреспондент Академии педагогических наук А. И. Соловьёв (1907—1983).

Книги серии

Государственное издательство географической литературы (Географгиз) 
1951
  (обл.)

1952
  (обл.)
  (обл.)

1953
 
 
 

1954
 
 
  (обл.)

1955
 
  (1-е изд. — 1949/1950)
 
  (обл.)
 
 

1956
 
 
 
 
 
 
 
 

1957
 
 
  (обл.)
 
 
 

1958
 
 
 
 
 

1959
 
 
 

1960
 
 

1961
 
 
 
 

1962
  (см. Герард Меркатор)

1963

Издательство «Мысль» 

1964
 

1967
 
 

1969
 
 

1971
 
 
 

1972
  (обл.)

1973
 

1974
 
 
 
 
  (Вамбери, Арминий)
 

1975
 

1976
 
 
 

1977
 
 
 
 

1978
 

1979
 

1980
 
 

1981
 
 

1982
 
 
 

1983
 

1984
 
 

1985
 

1986
 

1987
 
 

1989
  (в пер.)
 

1990

См. также 
 Открытие Земли
 Русские путешественники в странах Востока
 Русские путешественники и востоковеды

Примечания

Ссылки 
 ШОКАЛЬСКИЙ Юлий Михайлович (1856—1940) 
 Сайт путешественника Валерия Белого — Знаменитые географы и путешественники
 Книги серии в Научной библиотеке МГУ 
 Книги серии 

Научно-популярные книжные серии
Книги издательства «Мысль» (Москва)
Географические экспедиции
Списки биографий
Книги по географии